Acetatul de cesiu este o sare a cesiului cu acidul acetic. 

Acetați
Compuși ai cesiului
Substanțe higroscopice și delicvescente